Памятники императору Александру I:
 Памятник Александру I (Москва) — памятник, открытый в Москве в 2014 году.
 Памятник Александру I (Таганрог) — памятник, открытый в Таганроге в 1831 году и восстановленный в 1998 году.
 Памятник Александру I (Грузино) — памятник, открытый в усадьбе Аракечеева Грузино в 1833 году и утраченный в ВОВ.